

Sigle 
 Zona umida

Codici 
 ZU – codice vettore IATA di Helios Airways
 zu  – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua zulu

Mitologia 
 Zu – divinità in diverse religioni mesopotamiche.

Musica 
 Zu – gruppo musicale italiano

Zoologia 
 Zu – genere di pesci ossei della famiglia Trachipteridae

Altro 
 ŽU – targa automobilistica di Županja (Croazia)